Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2006—2007 — 13-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Титул чемпіона вдруге здобуло Сараєво.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Широкі Брієг взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини 2006—2007.
2. З клубу Зриньські було знято 1 очко.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2006—2007
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2006 у спорті Боснії та Герцеговини
2007 у спорті Боснії та Герцеговини